O Miss Brasil Terra foi um concurso de beleza feminino realizado no país que definiu a escolha da representante brasileira no Miss Planeta Terra.

A vencedora concorria com representantes de outros países ao título de mulher mais bonita do planeta no concurso internacional realizado anualmente nas Filipinas.

O concurso foi realizado apenas em 2001 e 2002. Em 2003, foi substituído pelo Beleza Brasil, que desde então envia sua representante brasileira ao Miss Terra.

Simone Régis, de Santa Catarina, foi a primeira vencedora desse concurso, sendo eleita Miss Terra/Ar no concurso internacional realizado em 2001.

A segunda edição do concurso foi vencida por Adriana Reis, de Rondônia, que não competiu no Miss Terra por contrair uma infecção.

Ver também

 Beleza Brasil

Ligações externas
 Look Top Beauty

Concursos de beleza do Brasil

Vencedoras

Por estado

Por regiões 

<font face="Tahoma">Concursos de beleza do Brasil